Antonius Johannes Berends (1916-2000), Nederlands burgemeester
 Elise Berends (1984), Nederlands actrice
 Jan Berends Hommes (1765-1837), Nederlands burgemeester
 John Berends (1956), Nederlands politicus
 Just Berends (1992), Nederlands voetballer
 Lodewijk Gustaaf Berends (militair) (1834-1908), Nederlands landmachtofficier